Хоакин Соса:
* Соса, Хоакин (es; ок. 1785 — ок. 1840) — венесуэльский художник.
 Соса, Хоакин (род. 2002) — уругвайский футболист.